Матчи претендентов 1994—1995 — турнир, проводившийся с целью определить участников Матч за звание чемпиона мира по шахматам по версии ФИДЕ 1996. Выиграли Анатолий Карпов и Гата Камский, победившие в финальных матчах Бориса Гельфанда и Валерия Салова соответственно.

Участники 

¹) даны на январь 1994 года

Турнирная сетка

Таблицы матчей

Четвертьфинал 
Все четвертьфинальные матчи проходили в Вейк-ан-Зе в январе 1994 года. Победителем становился тот, кто первым набирал 4½ очков.

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи проходили в Хайдарабаде. Матчи также игрались до 4½ очков.

Финалы 
Финальные матчи также проходили в Хайдарабаде и игрались до 5½ очков. К победителям полуфинальных матчей (Камскому, Салову и Гельфанду) присоединился Анатолий Карпов.

Примечания 

Матчи претендентов
Шахматные турниры